Sino-japanska kriget kan syfta på:

Första sino-japanska kriget – ett krig som utkämpades mellan Qingdynastins Kina och Japan under Meiji för kontroll över Korea 1894-1895
Andra sino-japanska kriget – en större japansk invasion av nordöstra, östra och södra Kina före och under andra världskriget 1937-1945